Анти може да се отнася за:
 Анти (племенен съюз) – източнославянски племенен съюз
 Анти (архитектура) – елемент от древногръцки храм
 Анти – село в Република Гърция, Егейска Македония